Le Sonnet 64 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : VVHen I haue ſeene by times fell hand defaced
The rich proud coſt of outworne buried age,
When ſometime loftie towers I ſee downe raſed,
And braſſe eternall ſlaue to mortall rage.
When I haue ſeene the hungry Ocean gaine
Aduantage on the Kingdome of the ſhoare,
And the firme ſoile win of the watry maine,
Increaſing ſtore with loſſe,and loſſe with ſtore.
When I haue ſeene ſuch interchange of ſtate,
Or ſtate it ſelfe confounded, to decay,
Ruine hath taught me thus to ruminate
That Time will come and take my loue away.
   This thought is as a death which cannot chooſe
   But weepe to haue,that which it feares to looſe.

Notes et références

Liens externes

064